Die Eerste Divisie 2012/13, nach dem Sponsor auch Jupiler League, war die 57. Spielzeit der zweithöchsten niederländischen Fußballliga. Sie begann am 10. August 2012 und endete am 12. Mai 2013.

Modus 
18 Mannschaften starteten in die Saison. Diese spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Nachdem der SC Veendam und AGOVV Apeldoorn nach 25 bzw. 18 Spielen wegen Zahlungsunfähigkeit die Liga verlassen hatten, wurden von den 16 Teams insgesamt 30 Saisonspiele für die Meisterschaft gewertet.

Der Meister stieg direkt in die Eredivisie auf. Neben den vier Staffelsiegern spielten auch die vier bestplatzierten Teams ohne Staffelsieg, sowie der 16. und 17. der Eredivisie in drei Runden um zwei Startplätze für die folgende Saison in der höchsten Spielklasse. Die vier Staffeln bestanden aus den Spielen 1–8, 9–16, 17–24 und 25–30. War eine Mannschaft zweimal Staffelsieger ging dieser an den Zweitplatzierten. War auch dieser schon qualifiziert, bekam den Platz ein weiteres bestplatziertes Team ohne Staffelsieg. Die beiden Sieger der Play-offs spielten im folgenden Jahr in der Eredivisie.

Vereine 
Teilnehmer waren die Mannschaften auf den Plätzen 2 bis 4 und 6 bis 18 der letzten Saison. Dazu kamen die Absteiger Excelsior Rotterdam und BV De Graafschap aus der Eredivisie.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Staffel 1 – 4 
Zur Ermittlung der Staffelsieger sind die Spiele gegen AGOVV Apeldoorn und SC Veendam in der ersten und zweiten Staffel mit eingerechnet, später jedoch aus der Wertung genommen. In der dritten Staffel sind die Spiele nicht mehr mit angegeben. Das erklärt die unterschiedliche Anzahl von Spielen. In der vierten Staffel wurden nur jeweils sechs Spiele gewertet.

Play-offs 
Die vier Staffelsieger, die vier bestplatzierten Teams ohne Staffelsieg, sowie der 16. und 17. der Eredivisie spielten in Hin- und Rückspiel um zwei Startplätze für die folgende Saison in der Eredivisie. Die Play-offs wurden im K.o.-System ausgetragen und fanden zwischen dem 8. und 26. Mai 2013 statt.

Die Hinspiele fanden am 8. und die Rückspiele am 11. Mai 2013 statt.

|-
|}

 2. Runde
Die Hinspiele fanden am 16. und die Rückspiele am 19. Mai 2013 statt.

|}

 3. Runde
Die Hinspiele fanden am 23. und die Rückspiele am 26. Mai 2013 statt.

|}
Damit war Go Ahead Eagles aus Deventer in die Eredivisie aufgestiegen, Roda JC Kerkrade verblieb in der Eredivisie.

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle auf rsssf.com
 Voetbalarchieven.nl

Einzelnachweise 

Eerste-Divisie-Saison
Fußballsaison 2012/13